New Britain kan avse:

New Britain, Connecticut – en ort i USA
New Britain (musikalbum) – av det brittiska bandet Whitehouse
East New Britain – en ögrupp i Bismarckarkipelagen i Papua Nya Guinea
Niu Briten – en ö i Papua Nya Guinea
West New Britain – en ögrupp i Bismarckarkipelagen i Papua Nya Guinea